Грнчар је насеље у општини Гусиње у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 180 становника (према попису из 2003. био је 191 становник).

Демографија 
У насељу Грнчар живи 144 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 36,7 година (37,5 код мушкараца и 35,8 код жена). У насељу има 54 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,54.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори